Инфламација (, запалити) може да се односи на:
 Инфламација у медицини, запаљење, упала 
 Инфламација у антропологији, сепулкрални обред спаљивање покојника, инцинерација, бустуарија, бустуаријално сахрањивање, кремација
 Инфламација у фармацији, протективни одговор који има за циљ да елиминише иницијални узрок повреде ћелије као и некротично ткиво настало његовим деловањем